Stapel (niederdt. stapel ‚gelagerte Ware‘; vergl. Staffel) bezeichnet:

 einen ordentlich aufgeschichteten Stoß, siehe Beige
 Stapel (Einheit), alte französische Volumeneinheit
 eine Ordnungsmethode für Waren in der Logistik, siehe Stapelgut
 Hafen- und Lagerplätze für die Waren an Land besonders während der Hansezeit, siehe Stapelrecht
 im Bergbau einen Blindschacht
 im Schiffbau eine Stützvorrichtung für Schiffe, siehe Stapellauf
 in der Textilindustrie die Länge der Faser eines noch zu spinnenden Materials, siehe Stapel (Textilfaser)
 Batch, in der Informatik eine Folge von automatisch abzuarbeitenden Aufgaben, siehe Stapelverarbeitung
 in der Informatik eine spezielle Datenstruktur, siehe Stapelspeicher 
 im Kartenspiel die nicht ausgeteilten Spielkarten, die verdeckt in der Mitte liegen, siehe  Stapel (Kartenspiel)
 einen (meist aus statischen Gründen) abseits einer Kirche stehenden hölzernen Glockenturm in Norddeutschland, siehe Glockenstapel
 Protokollstapel in der Datenübertragung

Stapel ist der Name folgender Orte:
 Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg), Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Stapel (Altmärkische Höhe), ein Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Stapel (Amt Neuhaus), ein Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Stapel (Hannover), war ein mittelalterlicher Binnenhafen an der Leine in Hannover
 Stapel (Horstedt), ein Ortsteil der Gemeinde Horstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Stapel (Uplengen), ein Ortsteil der Gemeinde Uplengen im Landkreis Leer, Niedersachsen
 Haus Stapel, ein Wasserschloss im Münsterland
 Stapel ist der alte flämisch-niederländische Name der nordfranzösischen Stadt Étaples

Stapel ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Stapel (Stapil; * 1360/1370, † 1416), Priester des Deutschen Ordens und Bischof des Bistums Kulm
 August Stapel (1801–1871), deutscher Architekt, Baubeamter und Zeichner
 Diederik Stapel (* 1966), ehemaliger Hochschullehrer und niederländischer Sozialpsychologe
 Eduard Stapel (1953–2017), deutscher Theologe, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (1990–2006)
 Huub Stapel (* 1954), niederländischer Schauspieler
 Johann Friedrich Stapel († 1678), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor von Erbauungsschriften
 Johannes Bodaeus van Stapel (1602–1636), holländischer Arzt und Botaniker
 Matthias von Kerckerinck zu Stapel (1628–1684), Amtsdroste in Bruchsal und Kurmainzer Rat
 Wilhelm Stapel (1882–1954), deutscher politischer Publizist und Kopf des Hamburger Kreises

Siehe auch:
 Haufen, Staffel, Stack
 Stapelrecht im mittelalterlichen Rechtswesen